Устье — река, приток Горыни.
 Устье — река, приток Которосли.
 Устье — река в Магаданской области.

См.также 
 Устье